

Patronymie 
Plusieurs personnalités anglo-saxonnes portent le patronyme Hewitt :
 Abram Hewitt (1822-1903), professeur, avocat, industriel et homme politique américain ;
 Alan Hewitt (1915-1986), un acteur ;
 Andrea Hewitt (née en 1982), une triathlète néo-zélandaise ;
 Angela Hewitt (née en 1958), pianiste canadienne ;
 Bill Hewitt (né en 1944), joueur américain de basket-ball ;
 Bob Hewitt (né en 1940), joueur australien de tennis ;
 Cindy Davis Hewitt, scénariste américaine ;
 David Hewitt (né en 1980), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Don Hewitt (1922-), producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Donald H. Hewitt, scénariste américain ;
  ;
  (1902-1985), animateur canadien de sport télévisé ;
 Frank Hewitt (né en 1906), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Gloria Conyers Hewitt (née en 1935), mathématicienne américaine ;
 Jacqueline Hewitt (née en 1958), astrophysicienne américaine ;
 
 Jennifer Love Hewitt (née en 1979), actrice et productrice américaine ;
 Jessica Hewitt, patineuse de vitesse sur piste courte canadienne ;
 John Hewitt (1880-1961), herpétologiste sud-africain ;
 John Hewitt (1907-1987), poète irlandais ;
 John Hewitt (né en 1960), joueur de rugby à XV irlandais ;
 John Hill Hewitt (1801-1890), écrivain et compositeur américain ;
 Lauren Hewitt (née en 1978), athlète australienne ;
 Lleyton Hewitt (né en 1981), joueur australien de tennis ;
 Mattie Edwards Hewitt (1869-1956), photographe américaine ;
 Maurice Hewitt (1884-1971),  violoniste et chef d'orchestre français ;
 Patricia Hewitt (né en 1948), femme politique britannique ;
 
 Peter Hewitt (né en 1965), réalisateur américain ;
 Steve Hewitt (né en 1971), musicien rock anglais ;
 William Abraham Hewitt (1875-1966), journaliste sportif canadien.

Économie 
 Hewitt, société de conseil et d'outsourcing dans la gestion du capital humain.

Toponymie 

 Hewitt, une localité du Comté de McLennan au Texas aux États-Unis.
 Hewitt (Minnesota)
 Glacier Hewitt, en Antarctique.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais